Владислав Узунов (роден на 26 май 1991 г.) е български футболист, полузащитник, състезател на Ботев (Враца).

Статистика по сезони

Външни препратки 
 Профил на Узунов в сайта soccerway.com

Български футболисти
Футболисти на Локомотив (Мездра)
Футболисти на Димитровград
Футболисти на Хасково
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на Добруджа (Добрич)
Футболисти на Локомотив (Горна Оряховица)
Футболисти на Славия (София)
Футболисти на Ботев (Враца)